Distributed File System (DFS) — компонент Microsoft Windows, использующийся для упрощения доступа и управления файлами, физически распределёнными по сети. При её использовании файлы, распределённые по серверам, представляются находящимися в одном месте.

DFS может быть реализована двумя способами:
 Распределённая файловая система с изолированным корнем;
 Доменная распределённая файловая система.

Основные понятия 
 Узловой сервер — сервер домена, на котором располагается корень DFS. Можно реплицировать корень DFS, создав корневые целевые папки на других серверах домена. Это обеспечит доступ к файлам при отключении узлового сервера.
 Пространство имен (или корень DFS) — особое имя, используемое пользователями для доступа к файловым ресурсам.
 Целевая папка — общедоступная папка на файловом сервере, к которой происходит доступ.
 Папка — ссылка в пространстве имён, указывающая на целевую папку.

Преимущества

Простой доступ к файлам 
Распределённая файловая система упрощает доступ к файлам. Пользователи используют единый сетевой ресурс для доступа к файлам, даже если эти файлы физически находятся на разных серверах. Даже если изменится физическое расположение целевой папки, это не повлияет на доступ пользователей к ней. Они смогут обращаться к папке, как раньше, поскольку её видимое расположение не изменится. Пользователям не требуется подключать несколько дисков для доступа к своим файлам. Кроме того, задачи по обслуживанию сервера, обновлению программ и другие, которые обычно требуют отключения сервера, могут выполняться без отключения пользователей от ресурсов. Это особенно полезно для веб-серверов. Выбрав корневой каталог веб-узла в качестве корня DFS, можно перемещать ресурсы в рамках распределённой файловой системы, не нарушая ссылки HTML.

Доступность 
Доменные DFS обеспечивают пользователям доступ к файлам двумя способами.

Во-первых, операционная система Windows Server 2003 автоматически публикует топологию DFS в Active Directory. Благодаря этому пространство имён DFS всегда видимо для пользователей всех серверов в домене.

Во-вторых, администратор может реплицировать корень DFS и целевые папки. Репликация означает дублирование корней и целевых папок DFS на нескольких серверах домена. При этом пользователи всегда могут получить доступ к своим файлам, даже если один из физических серверов, на котором эти файлы находятся, становится недоступным.

Эффективная загрузка сервера 
Корень DFS может поддерживать несколько целевых папок DFS, которые физически распределены по сети. Например, это полезно, если есть файл, который активно используется пользователями. Пользователи будут обращаться к этому файлу не на одном сервере, сильно загружая его, а к файлу, распределённому системой DFS по разным серверам. Однако для пользователей этот файл будет виден в едином месте в сети.

Безопасность файлов и папок 
Поскольку общие ресурсы, управляемые DFS, используют стандартные разрешения NTFS и разрешения общего доступа к файлам, можно использовать существующие группы безопасности и учётные записи пользователей, чтобы гарантировать, что только авторизованные пользователи имеют доступ к важным данным.

Совместимые архитектуры 

Сетевые файловые системы